Diplotaxodon — рід риб родини цихлові. Налічує 7 видів.

Види 
 Diplotaxodon aeneus Turner & Stauffer 1998
 Diplotaxodon apogon Turner & Stauffer 1998
 Diplotaxodon argenteus Trewavas 1935
 Diplotaxodon ecclesi Burgess & Axelrod 1973
 Diplotaxodon greenwoodi Stauffer & McKaye 1986
 Diplotaxodon limnothrissa Turner 1994
 Diplotaxodon macrops Turner & Stauffer 1998

Джерела 

Pseudocrenilabrinae